Mistrzostwa Europy w gimnastyce sportowej – zawody gimnastyczne rozegrane po raz pierwszy w 1955 roku we Frankfurcie nad Menem. Wówczas do rywalizacji przystąpili mężczyźni. Kobiety po raz pierwszy wystartowały dwa lata później. Zawody odbywają się co dwa lata, w latach parzystych. 

Pierwsze indywidualne mistrzostwa rozegrano w Debreczynie w 2005 roku. Odbywają się również co dwa lata, w latach nieparzystych.

Mistrzostwa organizuje Europejska Federacja Gimnastyczna (UEG).

Edycje 
Dotychczas rozegrane zawody:

Linki zewnętrzne 
  
 ME na stronie Europejskiej Federacji Gimnastycznej 
 Wyniki mistrzostw

Przypisy 

!